Вячесла́в Анато́льевич Козло́в () — советский и российский хоккеист, нападающий; тренер.

Воспитанник воскресенского хоккея. Входит в число самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ: занимает восьмое место по очкам (853) и восьмое место по голам (356) в регулярных чемпионатах. Один из семи российских хоккеистов, сыгравших более 1000 матчей в НХЛ.

Спортивная биография 
Родился в семье хоккейного тренера Анатолия Козлова. В начале карьеры играл за воскресенский «Химик», потом перешёл в московский ЦСКА. На драфте НХЛ 1990 года был выбран в 3 раунде под общим 45-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».

В 1991 году в составе сборной СССР 19-летний нападающий стал бронзовым призёром чемпионата мира в Финляндии. В октябре 1991 года стал виновником дорожно-транспортного происшествия (лобовое столкновение с «Икарусом»), в результате которого получил травмы средней тяжести, а его одноклубник — Кирилл Тарасов — сидевший в пассажирском кресле, скончался спустя 5 дней в больнице. Козлов несколько месяцев лечился от травм, но сумел вернуться к полноценной жизни.

Первый матч в НХЛ в составе «Детройта» Вячеслав провёл 12 марта 1992 года, записав на свой счёт две голевые передачи в матче против «Сент-Луис Блюз».

Самых больших успехов в карьере Вячеслав Козлов добился во второй половине 1990-х, когда он дважды завоевал Кубок Стэнли, как в составе знаменитой русской пятёрки «Детройта» в сезоне 1996/97, так и в следующем сезоне, после трагической аварии, завершившей карьеру Владимира Константинова.

Всего в «Детройте» Вячеслав отыграл десять сезонов, набрав за это время 415 очков (202+213). 30 июня 2001 года обменян в «Баффало Сейбрз». 22 июня 2002 года обменян в «Атланту Трэшерз», где провёл семь сезонов и набрал 416 очков (145+271, второй результат в истории клуба после Ильи Ковальчука).

29 сентября 2010 года Козлов подписал контракт на 1 год с московским ЦСКА. 29 января 2011 года был обменян в «Салават Юлаев», в составе которого выиграл Кубок Гагарина. 19 мая 2011 года подписал однолетний контракт с московским «Динамо», в составе которого вновь стал обладателем Кубка Гагарина. 29 декабря 2012 года, пропустив начало сезона 2012/13, подписал контракт с московским «Спартаком».

15 июля 2014 года подписал однолетний контракт с мытищинским «Атлантом». 12 января 2015 года в возрасте 42 лет и 254 дней забросил шайбу в ворота «Сочи» (4:6), став самым возрастным автором гола в истории КХЛ. 24 февраля 2015 года сыграл последний матч в карьере против рижского «Динамо» (7:2), проведя на льду 13 минут и 36 секунд и сделав результативную передачу на Андрея Таратухина.

Завершив карьеру игрока, начал работу помощником главного тренера московского «Спартака» из КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из 4 поражений подряд, его контракт был расторгнут.

21 мая 2019 года заключил контракт сроком на один сезон с ХК «Авангард».

Награды 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1991 (сборная СССР)
 Двукратный обладатель Кубка Стэнли: 1997, 1998 («Детройт Ред Уингз»)
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина: 2011 («Салават Юлаев»), 2012 («Динамо»)
 Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени (21 августа 2016 года) — за исключительные спортивные достижения во благо Московской области
 Вячеслав Козлов попал в мультсериал Симпсоны. 14-й сезон, 5-й эпизод

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

В сборной 
 СССР — 1988] — юниорский чемпионат Европы.
 СССР — 1989 — юниорский чемпионат Европы.
 СССР — 1990 — молодёжный чемпионат мира.
 СССР — 1990 — юниорский чемпионат Европы.
 СССР — 1991 — молодёжный чемпионат мира.
 СССР — 1991 — чемпионат мира.
 СССР — 1991 — Кубок Канады.
 Россия — 1994 — чемпионат мира.
 Россия — 1996 — Кубок мира.

Статистика матчей в сборной

См. также 
 Список российских хоккеистов НХЛ
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккейные тренеры России
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»